Osoby o nazwisku Ghazala:
 Abd al-Halim Abu Ghazala − egipski wojskowy i polityk, minister obrony
 Rustum Ghazala − syryjski wojskowy, oficer służb specjalnych

Miejscowości:
 Ajn al-Ghazala − miejscowość we wschodniej Libii
 Dajr Ghazala − palestyńska wioska